Сенко́ За́нкович Го́стський (? — після 1440/1456) — руський (український) боярин з роду Кирдійовичів, гербу Кирдій. Зем'янин у Луцькому повіті Волинської землі Великого князівства Литовського . Родове гніздо — Гоща.

Відомості 
Сенко Занкович Гостський — син Занка Кирдійовича, одного з нащадків пана Кирдія і є найдавнішим з відомих носіїв прізвища — Гостський. Водночас від його патроніма "Занкович", протопластом чи репрезентантом роду Гостських можна уважати Занка Кирдійовича. Діяльність Сенка Гостського припадає на другу третину XV ст. Вперше він фігурує у привілеї князя Свидригайла Ольгердовича від 1436 року, який було надано Петрашку Ланевичу-Мильському на село Сенне поблизу Гощі. Згодом, близько сер. XV ст., Сенко Занкович Гостський фігурує свідком у листі Єска Івановича Чаплича, яким той записує село Курозвани своїй доньці Настасії та зятю Патрикію Некрашовичу. Єдиним з відомих нащадків Сенка Гостського є Богдан Сенкович Гостський, чашник у 1483 році, луцький ключник у 1483 - 1506 роках. Він же прямий продовжувач гілки роду Гостських.

Джерела 

 Собчук В.Д. «Від коріння до корони». Кременець 2014 р. – 506 ст. Ст. 260, 261.
 Яковенко Н.М. «Українська шляхта з кін. XIV - до сер. XVII ст. Волинь і Центральна Україна» Київ. 2008 р. –  409 ст. Ст. 148.

Примітки 
Українська шляхта
Кирдійовичі
Гойські

Гоща
Луцький повіт